Popovac je lahko:
 Popovac, Niš (Srbija)
 Popovac, Paraćin (Srbija)
 Popovac, Veliko Gradište (Srbija)
 Popovac, Čelinac (Bosna in Hercegovina)
 Popovac, Novska (Hrvaška)
 Popovac, Voćin (Hrvaška)
 Popovac, Popovac (Hrvaška)